Abercorn puede referirse a:

Topónimos 
 Abercorn, pueblo de Escocia.
 Abercorn, pueblo de Montérégie Este. Quebec (Canadá).
 Abercorn (Queensland), población de Queensland (Australia).